Glenview désigne :

 Glenview, un village situé dans l'Illinois ;
 Naval Air Station Glenview
 Glenview, une ville située dans le Kentucky ;

 Glenview (Nouvelle-Zélande)

Homonymie de localités aux États-Unis